

Musica
The Constant – album degli Story of the Year
The Constant – album degli I Blame Coco

Onomastica
Constant – forma francese e inglese del nome proprio di persona Costante

Persone
Constant Nieuwenhuys – artista olandese del gruppo CO.BR.A. conosciuto semplicemente come Constant
Benjamin Constant – scrittore, politico, scienziato politico, nobile ed intellettuale francese
Benjamin Constant – militare, insegnante e statista brasiliano
Jacques de Constant – velista francese
Jean de Constant – velista francese
Kévin Constant – calciatore francese naturalizzato guineano